Dolynivka puede referirse a:

Dolynivka, localidad del Raión de Artsyz en el óblast de Odesa (Ucrania).
Dolynivka, localidad del Raión de Bilhorod-Dnistrovskyi en el óblast de Odesa (Ucrania).